Alberta, een provincie in Canada

Geografisch 
 Alberta (Alabama), een unincorparated community in Wilcox County
 Alberta (Michigan), een unincorparated community in Baraga County, Michigan
 Alberta (Minnesota), een stad in Minnesota, de Verenigde Staten
 Alberta (Virginia), een plaats in Virginia, de Verenigde Staten

Personen 
 de vrouwelijke vorm van de voornaam Albert
 Louise van Saksen-Coburg en Gotha (1848-1939) De naamgeefster van de Canadese provincie
 Alberta van Agen een Romeinse martelares en katholieke heilige

Anders 
 Alberta (automerk), een historisch Belgisch automerk
 Alberta (schip), een jacht van koning Leopold II van België

Zie ook 
Albert (doorverwijspagina)
Alberto (doorverwijspagina)
Alberts (doorverwijspagina)
Albertson (doorverwijspagina)
Albers (doorverwijspagina)
Aalberts (doorverwijspagina)